Лига 2 2014/2015 () — 52-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 15 августа 2014 года и закончился 22 мая 2015 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2014/15 на сайте rsssf.com 

2014/2015
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2014 году
Спорт в Алжире в 2015 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015